Stokke (gemeente), een voormalige gemeente in Noorwegen
Stokke (plaats), een plaats in bovengenoemde gemeente
Stokke AS, een Noorse meubelfabrikant